Márcio Passos de Albuquerque (Nova Iguaçu, 6 september 1978) - alias Emerson Sheik en Emerson - is een Braziliaans-Qatarees voormalig profvoetballer die doorgaans als aanvaller speelde. Emerson was als profvoetballer voornamelijk actief in Brazilië, Japan en Qatar. Zijn grootste successen behaalde Emerson met Corinthians, waarmee hij de CONMEBOL Libertadores, de CONMEBOL Recopa en de FIFA Club World Cup won. In december 2018 beëindigde Emerson zijn voetballoopbaan.

Qatarees voetbalelftal
Emerson debuteerde in 2008 in het Qatarees nationaal elftal en speelde drie interlands. Emerson kon voor het nationale elftal van Qatar uitkomen, nadat zijn toenmalige werkgever Al-Sadd hem in 2008 de Qatarese nationaliteit aanbood, welke hij vervolgens accepteerde. De achterliggende gedachte was tevens dat Al-Sadd hierdoor een extra buitenlandse speler in dienst kon nemen.

Erelijst 
 Consadole Sapporo
J2 League: 2000

 Urawa Red Diamonds
J.League Cup: 2003

 Al-Ain 
Arabian Gulf Super Cup: 2009

 Flamengo
Campeonato Brasileiro Série A: 2009
Campeonato Carioca: 2009
Taça Rio: 2009

 Fluminense
Campeonato Brasileiro Série A: 2010

 Corinthians
Campeonato Brasileiro Série A: 2011, 2015
Campeonato Paulista: 2013, 2018
CONMEBOL Libertadores: 2012
CONMEBOL Recopa: 2013
FIFA Club World Cup: 2012

Individueel
 J1 League Meest Waardevolle Speler: 2003
 Topscorer J1 League: 2004
 J1 League Best XI: 2002, 2003, 2004
 Qatar Stars League Meest Waardevolle Speler: 2006
 Beste speler CONMEBOL Libertadores: editie 2012

Qatarees voetballer
Braziliaans voetballer